Багдадский вор:

Кинематограф 

 Багдадский вор (фильм, 1924) — американский немой кинофильм Рауля Уолша.
 Багдадский вор (фильм, 1925) — короткометражный кинофильм с Фёдором Курихиным в главной роли.
 Багдадский вор (фильм, 1940) — британский цветной звуковой кинофильм Александра Корда.
 Багдадский вор (фильм, 1978) — британский телевизионный фильм режиссёра Клайва Доннера.
 Багдадский вор (Сатирикон) — фильм-спектакль театра «Сатирикон» (1999 год).

Литература 

 Багдадский вор — герой повести Леонида Соловьёва «Очарованный принц».
 Багдадский вор (Белянин) — фантастическая сказка Андрея Белянина.